

Pessoas 
George Mifflin Dallas
Ramón Mifflin, ex-futebolista peruano, que atuou na Copa do Mundo de 1970

Lugares 
Mifflin (Ohio)
Mifflin (Pensilvânia)
Condado de Mifflin

Desambiguação